Чемпионаты мира по настольному хоккею — соревнования сильнейших мастеров настольного хоккея, в настоящее время проводимые Международной федерацией этого вида спорта (ITHF).

История чемпионатов мира 

Первый чемпионат мира был проведён в Стокгольме в 1989 году при участии 42 игроков из 7 стран (включая Японию, Канаду и Аландские острова). После круговых квалификационных соревнований в 4 подгруппах и финальной группы из 16 прошедших квалификацию определились игроки четвертьфинала, среди которых оказалось 6 шведов и 2 игрока с Аландских островов. В полуфиналах уже играли только представители Швеции, и в Финале Микаэль Крац в серии из 7 игр выиграл у Джонни Стенера. За третье место Ларс Хенрикссон переиграл Ёрана Агдура. Не попавшие в финальную группу игроки были разделены на две лиги по две подгруппы, которые потом в стыковых матчах разыграли места с 17. по 42. 

Там же был сыгран чемпионат сборных из 12 команд, в котором Швеция выставила пять команд, а Франция — две. После подгрупп первые шесть мест заняли все шведские команды и аландская, однако в финальную группу из шведских команд были допущены только две. Первые места в ней  получили обе шведские команды, третье заняла аландская. В полуфинальные игры на выбывание была допущена только одна шведская сборная, которая в финале победила аландцев. В матче за третье место французы уступили финнам.

Следующий чемпионат мира был проведён в городе Брно тогдашней Чехословакии в 1992 году. В Чехословакию прибыли 32 представителя 5 стран, которые соревновались по системе, похожей на предыдущую, только лиги не были разделены на подгруппы. Все восемь игроков четвертьфинала оказались шведами. В финале Якуб Линдаль победил прежнего чемпиона Микаэля Краца. Чемпионат отличился созданным отдельным женским разрядом.

Дальше было принято решение проводить чемпионаты мира раз в два года в нечётные годы, и следующий состоялся через год во Франции. Эти соревнования собрали 61 игрока из 9 стран, но первую восьмёрку опять составили исключительно шведы, лучшим среди которых стал Андерс Экестубе. 

С 1997 года на чемпионатах мира был введён отдельный юниорский разряд.

В продолжение истории, в 2005 году делегатами стран-участниц очередного чемпионата мира в Риге было принято решение о создании Международной Федерации настольного хоккея (ITHF), которая в том же году была зарегистрирована как негосударственная организация в Чехии. ITHF с тех пор ведёт координацию выбора мест проведения ЧМ, участвует в их проведении и определяет правила игр и соревнований. Также в 2005 году было принято решение о более серьёзном отношении к государственной принадлежности игроков, что исключило в будущем участие сборных Аландских островов или иногда существовавших до того международных сборных, которые составлялись из игроков индивидуальных разрядов стран, не имеющих достаточного численного представительства для создания своей сборной. Одновремённо решили также в годы, свободные от чемпионатов мира, проводить чемпионаты Европы.

Начиная с 2005 года, на чемпионатах мира были также введены соревнования в ветеранском разряде и женском командном. В будущем к ним были прибавлены также юниорские и ветеранские команды, а с 2015 года два неофициальных разряда — сениорский (от 50 лет) и детский (моложе 13 лет). С 2021 года они стали официальными, а минимальный возраст сениоров был поднят до 55 лет.

Участие в чемпионате мира 

Все федерации стран имеют квоту количества игроков, которое они вправе послать на чемпионат мира. В настоящее время это 8 человек в открытом (общем) разряде, по пять в женском, юниорском, ветеранском и сениорском, и 10 в детском. Хозяева турнира получают несколько дополнительных мест. Полностью свою квоту заполняют только ведущие 5-6 стран. Кроме того, страна может сверх квоты в общий разряд прислать 3 лучших игроков, вошедших в число 20 лучших в сезонных соревнованиях Мирового тура, также с Мирового тура вне квот вправе участвовать три лучших игрока Мирового Тура по другим разрядам (максимум 1 со страны), и право участия имеют действующие чемпионы разряда (кроме юниорского, если те выбили из юниоров по возрасту). Год рождения отсчитывается с 1 января.

Ход соревнований 

Чемпионат мира по настольному хоккею обычно проводится три дня в июне каждого нечётного года с пятницы по воскресение. До сих пор все чемпионаты проводились в Европе, откуда происходят все ведущие игроки.

Игровая сетка с 2021 года 

 Пятница: женские, ветеранские и юниорские личные и командные соревнования.
 Суббота: квалификация и лиги открытого разряда, командные соревнования открытого разряда, детские и сениорские разряды. 
 Воскресение: заключительные игры открытого разряда, дополнительный турнир для свободных в это время участников.

Особенности чемпионата 2021 года 

Турнир прошёл в условиях эпидемиологических ограничений во многих странах, включая Эстонию. Из-за этого все спортсмены жили в одной гостинице рядом с местом соревнований, чтобы в случае необходимости перейти в режим "пузыря". Заражений спортсменов и персонала зафиксировано не было.

Из-за ограничений на межгосударственное передвижение и фактически потерянного сезона на чемпионат не смогли приехать игроки из Норвегии и Канады, а также часть игроков из других стран. В свою очередь, сборная Белоруссии не смогла выехать из страны по внутриполитическим причинам. Как следствие, количество участников чемпионата снизилось по сравнению с обычным, особенно от этого пострадал детский разряд.

Результаты чемпионатов мира

Результаты чемпионатов мира в женском разряде

Результаты чемпионатов мира в юниорском разряде

Результаты чемпионатов мира в ветеранском разряде

Результаты чемпионатов мира в детском разряде (моложе 13 лет, до 2020 года неофициалные)

Результаты чемпионатов мира в сениорском разряде (от 55 лет, до 2020 года неофициально и до 50 лет)

Результаты чемпионатов мира среди сборных

Результаты чемпионатов мира среди женских сборных

Результаты чемпионатов мира среди юниорских сборных

Результаты чемпионатов мира среди ветеранских сборных

Примечания 

Настольный хоккей
Настольный хоккей